38-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунген»
 38-я пехотная дивизия (Российская империя)
 38-я стрелковая дивизия (СССР)
 38-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 38-я гвардейская мотострелковая Лозовская Краснознамённая дивизия

Артиллерийские дивизии
 38-я ракетная дивизия (СССР, Российская Федерация)

Авиационные дивизии
В Военно-воздушных силах СССР в разное время существовало три 38-х авиационных дивизии:

 38-я смешанная авиационная дивизия (38-я авиационная дивизия) сформирована 24 августа 1941 года путём преобразования из 38-й истребительной авиационной дивизии. 28 февраля 1942 года обращена на формирование Управления ВВС 39-й армии.
 38-я истребительная авиационная дивизия 38-я истребительная авиационная дивизия сформирована 8 августа 1940 года путём преобразования из 2-й истребительной авиационной бригады. 24 августа 1941 года преобразована в 38-ю смешанную авиационную дивизию.
 38-я истребительная авиационная дивизия (1950) Именовалась также 38-я истребительная авиационная дивизия ПВО. Создана 23 декабря 1950 в Ашхабад Туркменской ССР в составе 72-го гвардейского иак ПВО. В соответствии с директивой Главного штаба Войск ПВО страны от 05.12.1960 № ОМУ/1/455701 к 15.02.1961 на базе управления 38-й иад ПВО в г. Мары было сформировано управление 17-й дивизии ПВО.